De Borhyaenoidea zijn een superfamilie van uitgestorven buideldierachtigen uit de Sparassodonta. Het waren carnivoren die van het Eoceen tot Plioceen in Zuid-Amerika leefden.

De Borhyaenoidea omvat drie families en enkele basale taxa. De verwantschap binnen de Borhyaenoidea wordt in onderstaand vereenvoudigd cladogram weergegeven:

 

Sparassodonta